Хуа́н Мануэ́ль Фа́нхио (; ) — аргентинский автогонщик, пятикратный победитель чемпионата мира среди гонщиков в классе «Формула-1». Единственный аргентинский чемпион мира. Носил прозвище Маэстро.

Участвовал в гонках гран-при в 1950-х годах (1950—1958, за исключением 1952 года). Является одним из наиболее успешных гонщиков: за семь полных сезонов выиграл пять чемпионских титулов (в , , ,  и  году), причём четыре из них — подряд. Также ещё дважды становился вторым в чемпионате. По числу чемпионских титулов результат Фанхио превзошли только два гонщика: в  году это сделал Михаэль Шумахер, а в  году свой шестой титул завоевал Льюис Хэмилтон.

Биография 

Выходец из семьи итальянских иммигрантов. Отец — Лорето Фанджо (; в Аргентине итальянская форма фамилии испанизировалась; 1880 или 1883 — 17 октября 1972), мать — Эрминия Д’Эрамо (; 2 января 1885 — 13 сентября 1975). Хуан Мануэль был самым младшим ребёнком в семье (других сестёр и братьев звали Эрминия, Хосе, Селия, Рубен и Кармен).

В 1916 году Фанхио пошёл в школу № 4, где первым его учителем стал Мелитон Лосано. В четвёртом классе перешёл в школу № 1, и в 1921 году, в возрасте девяти лет, начал работать в кузнице подмастерьем, помогая чинить местные повозки. В 1922 году десятилетний Фанхио начал учиться на автомеханика, а в следующем году он поступил в «Концессионарию Регби» (), где стал не только обучаться вождению автомобилей, но и ремонту сельскохозяйственной техники. В 1924 году он получил первую работу в агентстве Ford и в 13 лет стал помощником механика в мастерской местного пилота Мигеля Виджано ().

В детстве Фанхио бросил учёбу ради работы автомехаником. В 1938 году дебютировал в популярной аргентинской серии Turismo Carretera, соревнуясь на автомобиле Форд V8. В 1940 году он выступал за Chevrolet, и выиграл в том году Международный гран-при Севера (Gran Premio Internacional del Norte), а также впервые стал победителем серии Turismo Carretera. Через год Фанхио защитил последний титул. В 1947 году Фанхио, при поддержке правительства Аргентины, стал участвовать в европейских гонках, и в 1950 году стал гонщиком итальянской команды Alfa Romeo.

В  году Фанхио попал в серьёзную аварию на Гран-при Италии. За день до старта он выступал в гонке в Северной Ирландии на трассе , в Париже не успел на пересадку на свой самолёт и решил ехать в Монцу на машине. Проведя всю ночь за рулём, Фанхио прибыл в Монцу за полчаса до старта гонки. В состоянии сильнейшего переутомления Фанхио потерял контроль над машиной на втором круге гонки и в результате аварии получил серьёзнейшие травмы. 

После аварии в Фанхио на короткое время покинул автогонки. С 1951 по 1957 год выиграл пять титулов чемпиона мира Формулы-1 с командами Mercedes-Benz, Maserati, Alfa Romeo и Ferrari.

В 1957 году на Кубе были организованы соревнования . Фанхио выиграл эти соревнования в 1957 году и прибыл на них в 1958 году. Однако ещё до начала гонки был похищен противниками режима Батисты. Фанхио удерживали в заложниках более суток, после чего отпустили. По словам Фанхио, он расстался со своими похитителями-революционерами в хороших отношениях. По мотивам этих событий в 1999 году был снят совместный аргентино-кубинский фильм .

В 1958 году завершил спортивную карьеру.

Длительное время аргентинец удерживал рекорд «Формулы-1» по количеству титулов чемпиона мира — до тех пор, пока в 2003 году его не превзошёл по этому показателю Михаэль Шумахер. Однако и по сей день Фанхио принадлежит множество других рекордов. В частности,  — он выиграл 24 из 51 зачётных гонок чемпионата мира, и в 35 из них финишировал на подиуме. Помимо этого, Фанхио — единственный гонщик, который выиграл чемпионат мира «Формулы-1» с четырьмя различными командами. Также Фанхио — самый пожилой чемпион мира (последний свой титул он выиграл в возрасте 46 лет и 41 дня).

С 1987 года и до самой своей смерти Фанхио возглавлял отделение Mercedes-Benz в Аргентине — это случилось через год после открытия посвящённого ему музея. В 2011 году, к столетию со дня рождения Фанхио, в мире прошло множество мероприятий в его честь.

Достижения в «Формуле-1»

Результаты в чемпионате мира среди гонщиков 

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| SA Alfa Romeo
!rowspan=2| Alfa Romeo 158
!rowspan=2| Alfa Romeo  158 1,5 L8S
!rowspan=2| 

!
!
!
!

|-
|
|
|
|
|
|

!
!
!
!
|-
!rowspan=5|
!rowspan=5| SA Alfa Romeo
! Alfa Romeo 159A
!rowspan=5| Alfa Romeo  158 1,5 L8S
!rowspan=5| 

|
|
|
|
|
|
!
!
!

|-
! Alfa Romeo 159B
||||

||

|
|
!
!
!
|-
!rowspan=2| Alfa Romeo 159
||||||

|
|
|
|
!
!
!
|-
||||||

|
|
|
|
!
!
!
|-
! Alfa Romeo 159M
||||||||||||

!
!
!
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Officine  Alfieri Maserati
!rowspan=2| 
!rowspan=2| Maserati A6  2,5 L6
!rowspan=2| 

!|||

|-
|
|
|

|
|
|

|
!
!
|-
!rowspan=3|
! Officine  Alfieri Maserati
! Maserati 250F
! Maserati 250F  2,5 L6
! 

||||||||||||
!|||

|-
!rowspan=2| Daimler-Benz AG
!Mercedes-Benz  W196 Stromlinien
!rowspan=2| Mercedes-Benz  M196 2,5 L8
!rowspan=2| 
||||||

||||

|
!|||
|-
!Mercedes-Benz  W196
||||||
||||

||

!|||
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Daimler-Benz AG
!Mercedes-Benz  W196
!rowspan=2| Mercedes-Benz  M196 2,5 L8
!rowspan=2| 

|
!|||||||

|-
!Mercedes-Benz  W196 Stromlinien
||||||||||||

!|||||||
|-
!
! Scuderia Ferrari
! Lancia Ferrari  D50
! Lancia Ferrari  DS50 2,5 V8
! 

!|||||

|-
!
! Officine  Alfieri Maserati
! Maserati 250F
! Maserati 250F  2,5 L6
! 

!|||||

|-
!rowspan=4|
!Scuderia  Sud Americana
!rowspan=2| Maserati 250F
!rowspan=2| Maserati 250F  2,5 L6
!rowspan=2| 

||||||||||||||||

|-
!Частная заявка
||||||||

|-
! Novi Auto  Air Conditioner
! Kurtis Kraft  500F
! Novi 3,0 L8S
! 
||||||

||||||||||||||
|-
! Dayton Steel
! Kurtis Kraft  500G
! Offenhauser  4,5 L4
! 
||||||

||||||||||||||
|}

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 «Маэстро» — статья об аргентинце на Sports.ru

Автогонщики Аргентины
Пилоты Формулы-1 из Аргентины
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Alfa Romeo
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Mercedes
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Kurtis Kraft
Победители Гран-при Формулы-1
Чемпионы Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Аргентины
Почётные граждане Буэнос-Айреса
Персоналии:Ford